Квинтилия (Quinctilia) е име на:

 Женското име на римската фамилия Квинтилии
 Квинтилия (ок. 55 – сл. 20 пр.н.е.), дъщеря на Секст Квинтилий Вар (квестор), сестра на Публий Квинтилий Вар, съпруга на Секст Апулей II (консул 29 пр.н.е.)
 Квинтилия (ок.50 – сл. 26 пр.н.е.), дъщеря на Секст Квинтилий Вар (квестор), сестра на Публий Квинтилий Вар, съпруга на Луций Ноний Аспренат, майка на Луций Ноний Аспренат (суфектконсул 6 г.) и Секст Ноний Квинтилиан (консул 8 г.)
 Квинтилия (ок. 45 – сл. 24 пр.н.е.), дъщеря на Секст Квинтилий Вар (квестор), сестра на Публий Квинтилий Вар, съпруга на претора Корнелий Долабела, майка на Публий Корнелий Долабела (консул 10 г.)
 Юлия Квинтилия Изаврика, дъщеря на Тиберий Юлий Целс Полемеан (суфектконсул 92 г.), сестра на Тиберий Юлий Аквила Полемеан, съпруга на Тиберий Юлий Юлиан (суфектконсул 129 г.)